El encuentro entre River Plate y Racing Club es un partido de fútbol argentino, el cual es denominado el más antiguo entre los llamados cinco grandes, normalmente se lo conoce como "Clásico mas antiguo del futbol argentino".

Historia 
 El primer partido oficial entre ambas instituciones se disputó el 22 de abril de 1906, fue un encuentro correspondiente a la primera fecha de la sección B de la segunda división y lo ganó Racing Club por 3-1.

 El primer partido en la primera división, se jugó el 4 de junio de 1911, finalizando con victoria millonaria por 3 a 1, con goles de Abbatángelo, Bergoveng y Ameal (River), y J. Perinetti (Racing).

 El segundo partido en primera, se jugó el 29 de octubre de ese año, culminando en un empate 3 a 3, con goles de Gallino (e/c), F. Gómez y Bergoveng (River), y A. Ohaco, M. González, J. Ohaco (Racing).

 El primer encuentro por Copa nacional se dio en la Copa de Honor de 1911, finalizando 1 a 1, con goles de Seminario (Racing) y Bergogne (River). Aunque debido a incidentes que propiciaron su suspensión, posteriormente se lo dio por ganado a Racing.

 El primer encuentro profesional entre ambos equipos, disputado el 16 de agosto de 1931 (en la fecha 13), terminó igualado 1-1, con goles de Alberto Fassora (Racing) y de Pedro Marassi (River).

 El primer encuentro por una Copa internacional se dio en la Copa Libertadores 1967, con victoria Académica por 2 a 0, con goles de Raffo y Maschio.

 El clásico River vs. Racing jugado el 15 de diciembre de 1968 fue el partido de campeonato con mayor asistencia de público en la historia del fútbol argentino, con 106 000 espectadores.

Estadísticas en enfrentamientos oficiales 
Datos actualizados al 23 de octubre de 2022
 En la era amateur, se jugaron 27 clásicos por torneos locales, con 13 victorias académicas, 6 millonarias y 8 empates.
 En la era profesional, se disputaron 177 encuentros por campeonatos, con 93 victorias de River, 41 de Racing y 43 empates.
 En copas nacionales, se enfrentaron en 17 ocasiones, con 7 victorias para el conjunto de Avellaneda, 5 para el de Nuñez, y 5 empates.
 Por copas internacionales, compitieron en 16 oportunidades, con 5 victorias millonarias, 4 académicas y 7 empates.

(*) Incluye todos los partidos de primera división disputados desde 1911 a 2022.
(**) Incluye todos los partidos disputados en segunda liga entre 1906 y 1908.

Eliminaciones directas por torneos oficiales 

 En 20 cruces de eliminación directa; Racing eliminó a River en 13 ocasiones y River sólo en 7 oportunidades.
1) Copa de Honor 1911 (Octavos de Final): Racing 1 - 1 River. 

2) Copa de Honor 1912 (Octavos de Final): Racing 3 - 0 River. 

3) Campeonato 1913 (Desempate del 1° puesto de la Zona A de la 2° Ronda): Racing 3 - 0 River. 

4) Copa Competencia 1914 (Semifinales): River 2 - 1 Racing. 

5) Copa de Honor 1917 (Final): Racing 3 - 1 River. 

6) Copa Competencia de la Asociación Amateurs 1925 (Desempate por el 1° puesto de Zona B): Racing 0 - 0 River / River 1 - 0 Racing. 

7) Copa Competencia 1932 (Octavos de Final): River 1 - 0 Racing. 

8) Copa Competencia 1933 (1° Ronda): Racing 1 - 0 River. 

9) Copa Adrián Escobar 1939 (Cuartos de Final): River 0 - 0 River. 

10) Copa Británica 1945 (Cuartos de Final): Racing 3 - 2 River. 

11) Copa Británica 1946 (Octavos de Final): River 4 - 0 Racing. 

12) Copa Adrián Escobar 1949 (Semifinales): Racing 3 - 1 River. 

13) Supercopa 1988 (Semifinales): Racing 2 -1  River / River 1 - 1 Racing. 

14) Liguilla Pre-Libertadores 1988 (Semifinales): River 3 - 3 Racing / Racing 1 - 0 River. 

15) Copa Centenario 1993 (Ronda de Ganadores): Racing 1 - 0 River. 

16) Copa Libertadores 1997 (Octavos de Final): Racing 3 - 3 River / River 1 - 1 Racing. 

17) Copa Sudamericana 2002 (Octavos de Final): Racing 1 - 0 River / River 0 - 0 Racing. 

18) Copa Argentina 2011-12 (Semifinales): Racing 0 - 0 River. 

19) Copa Libertadores 2018 (Octavos de Final): Racing 0 - 0 River / River 3 - 0 Racing. 

20) Supercopa Argentina 2019 (Final): River 5 - 0 Racing.

Millonarios Académicos 

Algunos de los grandes jugadores que vistieron ambas camisetas fueron: Ubaldo Matildo Fillol, Roberto Perfumo, Agustín Mario Cejas, Natalio Perinetti, Vladislao Cap, Juan José Pizzuti, Ramón Medina Bello, Julio Olarticoechea, Alberto Vivalda, Héctor Grisetti, Juan Ramón Carrasco, Mariano Dalla Libera, Néstor Adrián de Vicente, Leopoldo Luque, Enrique Wolff, Roberto Trotta, Néstor Scotta, Oscar Víctor Trossero, Daniel Darío Decoud, Sergio Goycochea, Gastón Fernández, Gabriel Loeschbor, Esteban Fuertes, Lucas Orbán, Patricio Toranzo, Martín Cardetti, Luciano Lollo, Augusto Solari, Teófilo Gutiérrez, Mariano Pavone, Gustavo Cabral, Gabriel Mercado, Diego Armando Barrado, Javier Pinola, Carlos Arano, José Sand, Gustavo Bou y Bruno Zuculini, entre muchos otros.

Véase también 
 Anexo:Historia del Racing Club de Avellaneda
 Anexo:Historia del Club Atlético River Plate

Referencias 

Clásicos de fútbol de Argentina
Club Atlético River Plate
Racing Club